Medik. kan som auktorsförkortning betyda:

 Friedrich Kasimir Medikus
 Friedrich Casimir Medicus

Robotskapade auktorsförkortningar